François Bernard peut désigner :

 François Bernard (1914-2003), un acteur belge ;
 François Bernard, un musicien canadien.